S liturgijskom reformom pape Grgura Velikoga počela je promjena shvaćanja Crkve, a time dolazi i do promjena u gradnji crkava i razvija se predromanika. Uspostava Svetoga Rimskog Carstva (800. g.) donijela je učvršćenje feudalizma (koji je kao način organizacije društva naročito naglašavao hijerarhijsku piramidu uzajamnih obveza između gospodara i podanika) te je vjerska vlast postala mnogo jača i neovisnija. Pod tim utjecajima osnovna se je bazilika od 9. stoljeća pa sve do kraja 11. st. razvila u ono što je postalo poznato kao romanički stil.

Stara rimska bazilika u obliku jedinstvene i izduljene zgrade, sa svrhom kretanja prema naprijed, postupno je postala slijed prostornih cjelina koje su odražavale ideju feudalnog poretka. Male bočne prostorije šire se u poprječne lađe, da bi primile kripte i relikvijare kako je oživljavao kult svetaca, što je nastavak ranokršćanske prakse. Crkva je sada križna građevina, s polubačvastim svodovima. U skladu s hijerarhijskim poretkom društva, crkva nastoji izgledati više kao vladarska kuća Božja nego kuća za Božji narod. Pridodavanjem ograđenog prostora ispred oltara, sabrana zajednica se sve više udaljavala od svećenika i sudjelovanja u misi. Vjernici tog vremena sve više sudjeluju u različitim pobožnostima i obredima, zbog čega se grade trijemi i bočne kapele. Zvonici izrastaju u tornjeve raznih oblika, koji su postali karakteristični za romanički stil. U romaničkim crkvama u svemu prevladava jednostavnost i masivnost, koje na promatrača ostavljaju dojam moći, snage i stabilnosti.
Romanika je imala "blok-oltare" u crkvama.

Galerija

Povezani članci 

 romanika
 romanička arhitektura
 kršćanska umjetnost
 crkvena arhitektura
 ranokršćanska Crkva
 predromanička crkva
 gotička crkva
 renesansna crkva
 barokna crkva
 klasicistička crkva
 moderna crkva

Literatura 

 Čaplar – Henčić:  Zajednica 2 – priručnik za katehete, Zagreb, 2011.
 Ante Vranković: Zaboravljene crkve kraljice Jelene, recenzija knjige, Hrvatsko slovo, 11. kolovoza 2000., str. 18

Izvori 

Crkvena arhitektura